Call Me Fitz ist eine kanadische Fernsehserie die von 2010 bis 2013 von E1 Entertainment produziert wurde. In der halbstündigen Sitcom geht es um den skrupellosen Gebrauchtwagenhändler Richard „Fitz“ Fitzpatrick und seinen neuen Kollegen Larry, der Fitz im Verlauf der Handlung zurück auf den rechten Weg führen will.

Inhalt 
Die Handlung in Call Me Fitz dreht sich um den Gebrauchtwagenhändler Richard „Fitz“ Fitzpatrick der sich gut im Geld verdienen versteht und skrupellos Frauen verführt. Eine dramatische Wendung erfährt das Leben von Fitz nach einer Probefahrt mit einer Kundin, die in einem Unfall endet.
Von dem Zeitpunkt an steht sein Kollege Larry als gutes Gewissen zur Seite, um Fitz den richtigen Weg zu weisen.

Ausstrahlung

Kanada 
In Kanada läuft die Serie bereits seit September 2010 und ist dort ein großer Erfolg. Die zweite Staffel wurde vom 25. September bis 11. Dezember 2011 ausgestrahlt. Noch vor dem Ausstrahlungsbeginn der zweiten wurde eine dritte Staffel bestellt. Die 4. und letzte Staffel der Serie wurde in Kanada ab dem 7. Oktober 2013 ausgestrahlt.

Deutschland 
In Deutschland war die erste Staffel Call Me Fitz vom 10. Dezember 2010 bis 25. Februar 2011 auf dem Sender Comedy Central Deutschland zu sehen.

Episodenliste 
Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 
 Offizielle Website zur Serie
 Offizielle Website zur Serie von Comedy Central Deutschland

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Sitcom